Uefa Europa League 2017/2018 var den 47:e säsongen av Uefa Europa League, Europas andra stora fotbollsturnering, och den nionde säsongen sedan den bytte namn från Uefacupen.

Finalen spelades den 16 maj 2018 på Parc Olympique Lyonnais i Lyon, Frankrike. Atlético Madrid blev mästare efter 3–0 mot Marseille i finalen och säkrade därmed deras tredje Europa League-titel.

Deltagare

Ranking av förbund
För Uefa Europa League 2017/2018 är förbunden tilldelade platser efter 2016 års koefficient, koefficienten tar hänsyn till förbundens resultat i europeiska tävlingar 2011/2012 till och med 2015/2016.

Kvalomgångar

Första kvalomgången

Andra kvalomgången

Tredje kvalomgången

Playoff-omgången

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Grupp E

Grupp F

Grupp G

Grupp H

Grupp I

Grupp J

Grupp K

Grupp L

Slutspel

Seeding

Slutspelsträd

Sextondelsfinal

Åttondelsfinal

Kvartsfinal

Semifinal

Final

Statistik
I följande statistik är kvalomgångarna och playoffmatcherna inte medräknade.

Skytteliga

Assistliga

Turneringens lag
Uefas tekniska analyseringsgrupp valde ut följande 18 spelare i turneringens lag.

Turneringens spelare
Röstningar lades av tränarna till de 48 lagen som deltog i gruppspelet, tillsammans med 55 journalister som valts ut av European Sports Media och som representerar varsitt av Uefas förbundsmedlemmar. Tränarna var inte tillåtna att rösta på spelare från deras egna lag. Medlemmar i juryn valde tillsammans även ut deras topp 3 spelare, där den första tilldelades 5 poäng, den andra tilldelades 3 poäng och den tredje tilldelades 1 poäng. Listan över spelarna i topp 3 annonserades den 9 augusti 2018. Prisvinnaren annonserades under lottningen till gruppspelet i Uefa Europa League 2018/2019, den 31 augusti 2018 i Monaco.

Se även
Uefa Champions League 2017/2018
Uefa Women's Champions League 2017/2018

Referenser